De olympiska tävlingarna i tyngdlyftning 1980 avgjordes mellan den 20 och den 30 juli i Moskva. 172 deltagare tävlade i tio viktklasser.

Medaljsammanfattning

Medaljtabell

Medaljörer

Referenser